Von Koblinksi ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Koblinski (1810–1895), preußischer Generalleutnant
 Hermann von Koblinski (1817–1880), preußischer Generalleutnant
 Eugen von Koblinski (1847–1911), preußischer Generalmajor
 Hans Joachim von Koblinski (1921–2013), deutscher Autor